NRDC steht als Abkürzung für:

 NATO Rapid Deployable Corps, nach Ländern organisierte schnelle Eingreiftruppe der NATO
 NATO Rapid Deployable Corps – Italy (NRDC-ITA), im November 2001 aufgestellter Eingreifkorpsstab der NATO
 Natural Resources Defense Council, internationale Umweltschutzorganisation

NRDC